Вильярдомпардо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 17 км². Население — 1122 человека (на 2010 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна